Shan Tao est un nom chinois qui peut désigner:

 Shan Tao un joueur de basket-ball;
 Shan-tao un moine bouddhiste.